Michael Kohlhaas peut désigner :
 Michael Kohlhaas, le roman d'Heinrich von Kleist paru en 1810.

Plusieurs films tirés du roman 
 Michael Kohlhass, film réalisé par Max Haufler en 1937 ;
 Michael Kohlhaas (Michael Kohlhaas - Der Rebell), le film de Volker Schlöndorff sorti en 1969 ;
 Michael Kohlhaas, le film d'Arnaud des Pallières sorti en 2013.